Гуляево — деревня в Колпнянском районе Орловской области России. Входит в состав Ярищенского сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, к востоку от реки Фошни, на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к северо-востоку от посёлка городского типа Колпны, административного центра района.

Климат характеризуется как умеренно континентальный. Средняя температура января −8,5 °C, средняя температура июля +18,5 °C. Годовое количество осадков 500—550 мм. Среднегодовая температура воздуха составляет +4,6 °C.
Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 6 чел.

Примечания 

Населённые пункты Колпнянского района